Treybal ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Treybal (1923–1977), rumänische Leichtathletin
 Karel Treybal (1885–1941), tschechischer Schachspieler